Trautbach ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Trautbach (Soyen), Einöde der Gemeinde Soyen, Landkreis Rosenheim, Bayern

 Trautbach (Bühlertalbach), fälschlich auch Traubbach, rechter Zufluss des Bühlertalbachs in Bühl, Stadt Tübingen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Trautbach (Sauer), rechter Zufluss der Sauer (zum Oberrhein) nahe Gœrsdorf, Département Bas-Rhin, Region Grand Est, Frankreich

Siehe auch:
 Trautenbach